Die pgam advanced technologies AG war ein Automobilzulieferer. Das Unternehmen war auf die Entwicklung von Fahrzeugkomponenten vor Anlauf der Serienproduktion spezialisiert. Der Unternehmensname (Firma) geht zurück auf die ursprüngliche Bezeichnung „Planungsgesellschaft für Automobil- und Maschinenbau“, die jedoch nicht mehr verwendet wird. Auf der Grundlage von einem intranet- und internetgestütztem simultanen Prozess- und Datenmanagement hat Pgam ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem die Geschäftsprozesse: Konzept, Entwicklung, Prototyping, Projekt- und Qualitätsmanagement bis zum Produktionsstart (Start of Production) integriert werden können.

Unternehmensgeschichte 
Das Unternehmen wurde 1979 von Karl Kirchmaier und Josef A. Marold gegründet. Ab dem 20. September 2004 notierte die Aktie der pgam im SDAX. Im April 2005 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Grund dafür waren die anhaltende Krise der Automobilindustrie sowie ein zurückgezogener Auftrag über den Bau von 1.200 gepanzerten Limousinen für den US-amerikanischen Markt. pgam wurde im September 2005 von der ebenfalls von Josef Marold gegründeten Farmingtons Group mit Sitz in Georgsmarienhütte übernommen. Nach dem Tod des Firmengründers Josef Marold erfolgte 2009 die Übernahme der Farmingtons Group durch Nina Welp und 2014 die Umbenennung in WELP GROUP. Zur WELP GROUP gehören Farmingtons Automotive mit Standorten in Georgsmarienhütte und Wolfsburg, pgam (Warwick), indiKar (Wilkau-Haßlau und Neckarsulm) und ARFA Automotive Ltd. in Lagos (Nigeria). 

Schwerpunkt der WELP GROUP ist die Entwicklung und Produktion sondergeschützter Fahrzeuge (WELP Armouring) sowie einbaufertiger Sonderschutzkits für exklusive Sonderserien deutscher Fahrzeughersteller.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website der WELP GROUP

Ehemaliges Unternehmen (Landkreis Osnabrück)
Gegründet 1979
Unternehmen (Georgsmarienhütte)
Automobilzulieferer
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Osnabrück)
Ehemals börsennotiertes Unternehmen (Deutschland)
Abkürzung
Ehemalige Aktiengesellschaft in Deutschland